Battaglia di Isie (669 a.C.) – battaglia vinta da Argo contro Sparta
 Battaglia di Isie (417 a.C.) – battaglia vinta da Sparta contro Argo durante la guerra del Peloponneso